В соревнованиях по горнолыжному спорту на зимних Олимпийских играх 2022 года смогут принять участие 306 спортсменов, которые будут соревноваться в одиннадцати дисциплинах. Каждая страна может быть представлена не более чем 11 мужчинами и 11 женщинами, при этом общее количество спортсменов от одной страны не может быть больше, чем 22 человека. В одной дисциплине от страны могут выступить не более 4 человек.

Правила квалификации 
Квалификационный период
В зачёт спортсменам идут результаты, показанные на любых соревнованиях, проходящих под эгидой FIS.

Квалификационные критерии
Каждый НОК для участия в Олимпийских играх может выбрать спортсмена, который входит в топ-500 олимпийского рейтинга на 16 января 2022 года в своей дисциплине, при этом имеют определённое количество очков, согласно квалификационной таблице.

 Типы квот
 Базовая квота
Каждый НОК может заявить на Игры 1 мужчину и 1 женщины, если они выполнили квалификационный критерий B. Если у страны есть горнолыжники, выполнившие критерий A, то для данного НОК будет предоставлена возможность заявить одного спортсмена другого пола согласно критерию B.

Топ-30
Каждому НОК, имеющему ​​в Топ-30 ​​в дисциплине, как минимум одного мужчину или женщину, будет выделена ещё одна мужская и / или женская квота в дополнение к основной квоте. Если спортсмен попадает в топ-30 более, чем ​​в одной дисциплине, то стране будет предоставлена ​​вторая дополнительная квота для этого пола или если ​​в одной дисциплине в топ-30 ​​входят два и более спортсменов.

 Командная квота
16 или 15 (если сборная Китая на ​​войдёт ​​в число 16) сильнейших сборных ​​в Кубке наций могут выставить команду, состоящую из 2 мужчин и 2 женщин. Если такая страна ранее получила только 3 квоты, то ей будет выделено одно дополнительное место. Спортсмен, заявленный таким образом на Игры, получит шанс выступить в индивидуальном виде, но только в том случае, если соответствует минимальным критериям.

Квалифицированные страны 
17 января 2022 года FIS опубликовала окончательное распределение квот.

Примечания 

Квалификация на зимние Олимпийские игры 2022